Балдред (Бальдред) () — мужское имя англосаксонского происхождения. Известные носители:
 Балдред (VII век) — епископ Лотиана, святой
 Балдред (ум. в 756) — отшельник, святой
 Балдред — король Кента (823—825)